«Союз ТМА-03М» — российский пассажирский транспортный пилотируемый космический корабль, на котором был осуществлён полёт к Международной космической станции трёх участников экспедиций МКС-30/МКС-31. Это 110-й пилотируемый полёт корабля типа «Союз», начиная с первого полёта в 1967 году; двадцать девятый полёт корабля типа «Союз» к МКС и третий серии ТМА-М. Запуск корабля выполнен 21 декабря 2011 года, посадка спускаемого аппарата состоялась 1 июля 2012 года.

Экипаж 

Экипаж старта и посадки:
  (Роскосмос) Олег Кононенко (2-й космический полёт) — командир экипажа;
  (ЕКА) Андре Кёйперс (2) — бортинженер;
  (НАСА) Доналд Петтит (3) — бортинженер.

Дублирующий экипаж:
  (Роскосмос) Юрий Маленченко — командир экипажа;
  (НАСА) Сунита Уильямс — бортинженер;
  (JAXA) Акихито Хосидэ — бортинженер.

Хроника полёта 
 21 декабря 2011 года в 17:16:15 (MSK) осуществлён запуск с космодрома Байконур;
 23 декабря 2011 года, в 19:19 (MSK), (14:19 UTC) — осуществлена стыковка с МКС. «Союз ТМА-03М» причалил к малому исследовательскому модулю «Рассвет»;
 1 июля 2012 года, в 08:47:43 (MSK) корабль отстыковался от МКС и отправился на Землю;
 1 июля 2012 года, в 12:14:50 (MSK) спускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-03М» приземлился в 148 километрах от города Жезказган Республики Казахстан.

Источники

Ссылки 
 Союз ТМА-03М Космическая энциклопедия ASTROnote
 ESA astronaut André Kuipers to spend six months on the ISS starting in 2011
 
 
 Третий цифровой на старте Сюжет телестудии Роскосмоса.
 Старт экипажа и ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-03М» Видео телестудии Роскосмоса
 Стреляющий в космос. Сюжет телестудии Роскосмоса.

Космические корабли серии «Союз»